Szárazpatak település Romániában, Bákó megyében
 Szárazpatak település Romániában, Maros megyében
 Kézdiszárazpatak település Romániában, Kovászna megyében
 Szárazpatak település Szlovákiában
 Szárazpatak település Ukrajnában

 hasonló
Száraz-patak (egyértelműsítő lap)